Ma'an guvernement () är ett av Jordaniens tolv guvernement (muhafazah).  Den administrativa huvudorten är Ma'an. Guvernementet gränsar mot guvernementen Akaba, Tafilah, Karak och Amman samt Saudiarabien. 

Guvernementet har 94 253 invånare och en yta på 33 163 km².  

Världsarvet Petra ligger i guvernementet.

Administrativ indelning  
Guvernementet är indelat i fem administrativa enheter (Nahia):  
 Al-Husanyniyya
 Ash-Shibek
 Ayi
 Ma'an
 Wadi Musa

Källor

Externa länkar 
 Statoids - Jordanien 

 

Jordaniens geografi